Kapliczka św. Jana Nepomucena na Mokrem w Toruniu – figura św. Jana Nepomucena znajdująca się w Toruniu.

Lokalizacja 
Kapliczka znajduje się w prawobrzeżnej części miasta, w dzielnicy Mokre, przy ulicy Kościuszki, w parku przed kościołem Chrystusa Króla.

Historia 

Budowa kapliczki w tym miejscu jest ściśle związana z erygowaniem na Mokrem 27 stycznia 1926 roku parafii Chrystusa Króla. W 1929 roku rozpoczęto tu budowę świątyni pw. Chrystusa Króla, a 9 listopada 1930 roku ją konsekrowano. Wówczas przystąpiono do zagospodarowania placu przy świątyni i wybudowania kapliczki w jego zachodniej części. Nie jest znany jej twórca, ale przypuszcza się, że był to Kazimierz Ulatowski, projektant kościoła. Nie wiadomo także, jakiemu pierwotnie świętemu kapliczka była dedykowana. Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku trafiła tu figurka św. Jana Nepomucena z rozebranej kapliczki przy ul. Kościuszki.

W 2008 roku kościół wraz z otaczającym go terenem wpisano do rejestru zabytków.

Zobacz też 
 Pomniki w Toruniu

Przypisy 

Zabytki nieruchome w Toruniu
Kapliczki przydrożne w Toruniu
Architektura modernizmu w Toruniu